Die Abkürzung PTDF steht für:

 Power Transfer Distribution Factor, eine Kenngröße für elektrische Energienetze, die angibt, wie sich der Lastfluss auf einem Netzzweig ändert, wenn eine bestimmte Leistung an einem Knoten eingespeist und an einem Referenzknoten entnommen wird
 Petroleum Technology Development Fund, eine nigerianische Regierungsbehörde
 Pretrial Detention Facility (PTDF) in Jacksonville

PTDF